De witoormiervogel (Gymnopithys leucaspis) is een zangvogel uit de familie Thamnophilidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 4 ondersoorten:
 Gymnopithys leucaspis leucaspis: O-Colombia.
 Gymnopithys leucaspis castaneus: O-Ecuador en NO-Peru.
 Gymnopithys leucaspis peruanus: N-Peru.
 Gymnopithys leucaspis lateralis: amazonisch NW-Brazilië.

Externe link
Avibase

Thamnophilidae
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied